Ана Трънка–Огнянова е българска лекарка гинеколожка, директор на „Майчин дом“, директор на Акушерското училище.

Биография 
Ана Трънка е родена през 1881 г. Произхожда от видно сливенско семейство (по майчина линия), в дома на дядо ѝ и баба ѝ Димитър и Кортеза Панови Васил Левски е бил на Коледа 1871 г. Майка ѝ Мария Панова, учителка, при освобождението на Сливен поднася хляб и сол на руските войски и точно тогава се запознава с инж. Карл Трънка – чех, доброволец в руските пионерни войски, за когото после се омъжва. Той участва в построяването на голяма част от железопътните линии в България. Мария и Карл Трънка имат 7 деца – една дъщеря, Ана, и шестима сина.

Ана завършва Априловската гимназия в Габрово. След това заминава за Франция да следва медицина. Завършва медицина в Нанси през 1904 г. и специализира акушерство и гинекология в Париж.

Омъжва се за колегата си д-р Иван Огнянов (1878 – 1929), също завършил медицина със специалност акушер-гинеколог в Монпелие, Франция.

През 1908 г. постъпва в първата специализирана държавна клиника по акушерство и гинекология „Майчин дом“, където работи заедно с мъжа си. Работи и в Акушерското училище като лекар. През войните Ана Трънка–Огнянова е управител-лекар на „Майчин дом“ (1912 – 1917 или 1911 – 1918) и директор на Акушерското училище (1911 – 1921 или 1911–1918).

Има две деца – Минка, родена 1912 г., и Карл, роден 1916 г. (проф. д-р Карл Огнянов) – въпреки че е била с придобит порок на сърцето и не е трябвало да работи и да ражда.

Умира през 1921 г.

Родословие

Източници 

Български лекари
Възпитаници на Априловската гимназия
Погребани в Централните софийски гробища
Българи от чешки произход